
Molekulska formula -{C11H17N}- se može odnositi na:
 Mefentermin
 Etilamfetamin
 4-Etilamfetamin
 Fenpentermin